Алекса́ндр Са́вченко:
 Савченко, Александр Александрович (1942—2008) — советский футболист.
 Савченко, Александр Владимирович (род. 1958) — украинский банкир, экономист и меценат.
 Савченко, Александр Георгиевич (1951—2022) — депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
 Савченко, Александр Николаевич (род. 1958) — заслуженный тренер России (хоккей с мячом).
 Савченко, Александр Петрович (1919—1988) — Герой Советского Союза.
 Савченко, Александр Романович (1956—1993) — подполковник внутренних войск МВД РФ, Герой России (посмертно).
 Савченко, Александр Фёдорович (1935—2013) — советский и российский спортсмен и тренер по мотоспорту.